Charles Ginoux (1817-1900), artiste peintre à Toulon.
 Charles Ginoux-Defermon (1868-1938), homme politique français.
 Henri Ginoux (1909-1994), maire de Montrouge de 1958 à 1994, conseiller général de la Seine puis des Hauts-de-Seine et député des Hauts-de-Seine ; 
 Georges Ginoux (1933-2022), maire de Presly et sénateur du Cher ; 
 Bernard Ginoux (1947-), évêque émérite de Montauban.

Il a donné son nom à : 
 la rue Ginoux, une voie de Paris (d'après le nom d'un ancien propriétaire) ; 
 l’avenue Henri-Ginoux (ancienne rue de Bagneux), une voie de Montrouge (d'après l'ancien maire).